David Richter den äldre (guldsmed) (död 1677), guldsmed
David Richter den yngre (guldsmed) (död 1711), guldsmed, den föregåendes son